Bosznia-Hercegovina
Voloder falu Bosanska Krupa községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Voloder falu Popovača községben, Sziszek-Monoszló megyében